TBC1D10B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 808 амінокислот, а молекулярна маса — 87 199.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Активатори ГТФ-аз